Beaver es el nombre de 3 pueblos en Wisconsin:

 Beaver (condado de Clark, Wisconsin)
 Beaver (condado de Marinette, Wisconsin)
 Beaver (condado de Polk, Wisconsin)